Девочки в тюрьме:

 Девочки в тюрьме (фильм, 1956)
 Девочки в тюрьме (фильм, 1994) — художественный фильм, триллер, одна из позднейших работ жанра Women in Prison.